PKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paksane (Laos)